Puchar Świata w saneczkarstwie 2016/2017 – 40. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie. Rozpoczął się 26 listopada 2016 roku w niemieckim mieście Winterberg. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 26 lutego 2017 roku na torze w Altenbergu. Rozegrane zostały 42 konkursy: po 9 konkursów indywidualnych kobiet, mężczyzn oraz dwójek mężczyzn, sześciokrotnie odbyły się również zawody sztafet. Podobnie jak w poprzednim sezonie odbyły się również zawody sprinterskie kobiet, mężczyzn oraz dwójek mężczyzn, które zostały przeprowadzone trzykrotnie. Są to dodatkowe trzy wyścigi dla najlepszej 15. zawodów Pucharu Świata. Zawody te są wliczane do klasyfikacji PŚ w danej konkurencji oraz prowadzona była dodatkowa klasyfikacja dla tych zawodników, którzy wystartowali we wszystkich tego typu startach w sezonie.

Podczas sezonu 2016/2017 odbyły się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Königssee odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Natomiast główną imprezą tego sezonu były mistrzostwa świata w Igls.

Ostatecznie w klasyfikacji kobiet zwyciężyła Niemka Natalie Geisenberger. Jest to już jej 5. tytuł z rzędu. U mężczyzn natomiast zwyciężył Rosjanin Roman Riepiłow. W dwójkach najlepsi okazali się Niemcy Toni Eggert i Sascha Benecken. Jest to ich drugie zwycięstwo. W klasyfikacji sztafet mieszanych wygrali po raz kolejny Niemcy. W klasyfikacjach sprintu zwyciężali ci sami zawodnicy.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Sztafety mieszane

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint dwójek mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2016/17) - sztafety mieszane
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2016/17) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2016/17) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja sprinterskiego PŚ (sezon 2016/17) - dwójki mężczyzn

Puchar Świata w saneczkarstwie
2016 w saneczkarstwie
2017 w saneczkarstwie